Ім Су Чон ()
 Ім Су Чон — південнокорейська акторка.
  — південнокорейська кікбоксерка.
  — південнокорейська трот-співачка.
 Ім Су Чон (тхеквондистка)  — південнокорейська тхеквондистка.

Див. також 
 Ім (прізвище)